Auburn Airport steht für folgende Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Auburn Municipal Airport (Kalifornien) in Auburn, Kalifornien 
 Auburn Municipal Airport (Washington) in Auburn, Washington 
 Auburn/Lewiston Municipal Airport in Auburn/Lewiston, Maine 
 Auburn University Regional Airport in Auburn, Alabama